Hyphalosaurus — викопний рід прісноводних плазунів вимерлого ряду хорістодерів (Choristodera), що існував у ранній крейді, (123 млн років тому).

Скам'янілості 

Скам'янілі рештки представників роду знайдені у відкладеннях формації Їсянь у провінції Ляонін на сході Китаю. Описано декілька зразків H. lingyuanensis і близько тисячі зразків H. baitaigouensis, що представлють тварин на різних етапах росту: від ембріонів в яйцях до повністю дорослих. У 2007 році знайдено рештки ембріона з двома головами, це найдавніший відомий випадок поліцефалії.

Опис 

Дорослі особини сягала близько 0,8 м завдовжки. У Hyphalosaurus були маленькі голови з численними голчастими зубами і надзвичайно довгими хвостами з більш ніж 55 хребцями. Основна відмінність між двома видами — це кількість шийних хребців: у H. lingyuanensis їх було 19, а у H. baitaigouensis — 26. Описано два зразки з відбитками шкіри. Hyphalosaurus був покритий невеликими різноманітними багатокутними лусочками. Луска задніх ніг була меншою, ніж на тулубі, а лусочки хвоста були майже квадратними і розташовувалися регулярними рядами. На додаток до дрібних лусок, уздовж боків тварини розташовувалися два ряди великих круглих щитків з дрібним кілем. Бічний ряд великих щитків простягався до основи хвоста і залишався однорідним за розміром на всій довжині. Сплющений вертикально хвіст виконував функцію плавця. Кінцівки тварини були перетинчастими.

У відкладеннях знайдено численні рештки ембріонів та новонароджених. Доведено, що яйця мало м'яку шкарлупу, і дитинчата вилуплювались в утробі матері, а згодом народжувались. У 2010 році, знайдено рештки самиця, що містила 18 повністю розвинених ембріонів, розташованих парами. Один із задніх ембріонів лежав в зворотному положенні. Така патологія могла стати причиною смерті самиці. Ця знахідка підтвердила, що Hyphalosaurus і інші представники ряду Choristodera були яйцеживородящими. Це єдині відомі мезозойські прісноводні рептилії здатні до такого способу репродукції.

Спосіб життя 
Hyphalosaurus вели водний спосіб життя, на що сказують їхні довгі шия та хвіст та відносно короткі перетинчасті кінцівки. Плавав за допомогою свого плоского хвоста. Грудна бочкоподібної форми і складалася з товстих, важких ребер, що допомагало тварині тривалий час залишатися під водою.

Ймовірно, Hyphalosaurus населяв виключно глибоководні озера. Всі зразки збережені в осадовій породі, яка характерна для глибоких озер, і часто зберігаються разом з глибоководними рибами і ракоподібними. Hyphalosaurus відсутній у відкладеннях формації Цзюфотан, яка зберегла мілководнішу екосистему цього періоду.

Hyphalosaurus був активним хижаком. Його довга і дуже гнучка шия і маленький, сплющений череп вказує на те, що він полював на дрібних тварин, таких як риба або членистоногі. Рештки Hyphalosaurus часто трапляються разом з дрібною рибою Lycoptera, яка, можливо, була його здобиччю, і принаймні один екземпляр зберіг ребра риби у своєму шлунку. Однак відсутність збереженого вмісту шлунка серед тисяч відомих зразків може вказувати на те, що тварини споживали переважно м'яку їжу.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки Hyphalosaurus:

Посилання 
 A fossil unborn or newborn Hyphalosaurus with two heads has been found 
 Hyphalosaurus lingyuanensis "Lingyuan submerged lizard" 
 Hyphalosaurus на сайті Fossilworks

Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1999
Хорістодери
Вимерлі плазуни Азії